Charly Ebner (ur. 1969) – austriacki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu
 Charly Ebner (ur. 1993) – austriacki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu